Die Challenge Bell 2001 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Québec (Stadt). Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 16. bis 23. September 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in der Stadt Québec